Tirranna ist der Name von vier Motorschiffen der norwegischen Reederei Wilh. Wilhelmsen:

 Tirranna (Schiff, 1938), ein bei Schichau gebauter Frachter von 7.230 BRT (1938–1940 im Dienst) 
 Tirranna (Schiff, 1951), ein in Schweden als Taiwan gebauter Frachter von 5.463 BRT, der 1959 in Tirranna umbenannt wurde und 1966 verloren ging 
 Tirranna (Schiff, 1967), ein Frachter von 10.060 BRT, der 1978 verkauft wurde 
 Tirranna (Schiff, 2009), ein Autotransporter für 8.000 Fahrzeuge